El término pomo o Pomo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Pomo, manilla o manija, mecanismo para abrir puertas, ventanas, etc.
 Pomo, figura de forma esférica que remata algunos artefactos decorativos en construcción;
 Pomo, etnia nativa norteamericana;
 Pomo, botella de (tequila, vodka o cualquier sustancia embriagante);
 Pomo, fruto;
 Pomo, tipo de recipiente cilíndrico para diversos usos farmacéuticos, cosméticos y alimentarios;
 Pomo, elemento que conjuntamente con el mango y la guarda, conforman la empuñadura de una espada;
 Héctor Lorenzo "Pomo", baterista argentino de rock.
 Pomo, elemento del tabaco
 Pomo, apodo cariñoso para Marisol P.